Томашув-Мазовецкий бой (), полное наименование Бой под Томашув-Мазовецким в окрестностях Чеканува () — бой между польскими и немецкими войсками, произошедший 6 сентября 1939 в ходе польской кампании вермахта в окрестностях местечка Чеканув в Томашувском повяте.

Бой 
Силы 13-й пехотной дивизии Войска Польского под командованием полковника Владислава Зубош-Калиньского в тот день вступили в бой с 1-й и 4-й танковыми дивизиями вермахта из 16-го моторизованного корпуса. Корпус подошёл сюда после прорыва польской обороны под Пётркувом-Трыбунальским и выхода немцев к Варшаве. 5 сентября немецкие войска расположились в Бендкуве, где с ними завязали бой силы 13-й крёсовской пехотной дивизии Польши.

Бой продолжался весь день: к вечеру немцам удалось прорвать польскую оборону, разгромить противника и взять город. 13-я дивизия под угрозой полного уничтожения отступила к Варшаве, понеся колоссальные потери.

Литература 
 Encyklopedia II wojny światowej, wyd. MON, warszawa 1975.

1939
Томашув-Мазовецкий
Томашув-Мазовецкий